Аццо да Полента (; умер в 1394 году) — сеньор Равенны в 1389—1394 годах из гвельфского рода да Полента.

Биография 
Аццо был одним из шести сыновей Гвидо III Лусио да Полента. Вместе с братьями он сверг отца и отправил в заточение, где тот вскоре умер от голода (1389 год). После этого братья правили Равенной совместно. Аццо умер уже спустя пять лет.

Родословная 

</center>

Литература 
 Pompeo Litta. Famiglie celebri d'Italia. Da Polenta Signori di Ravenna. Torino, 1835.

Да Полента
XIV век в Италии